Hirnkofen ist der Ortsname von

 Hirnkofen (Essenbach), Ortsteil des Marktes Essenbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Hirnkofen (Mamming), Ortsteil der Gemeinde Mamming, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern